Trocka – stacja linii M2 metra w Warszawie
 Waka Trocka – część Wilna
 Trocka – ulica w Warszawie

 Ludzie o nazwisku Trocka
 Elżbieta Trocka-Leszczyńska – polska architekt, profesor

Zobacz też 
 Matka Boża Trocka
 Trocki